Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto GNP Seguros 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen vom 31. März bis 2. April 2018  an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Monterrey